Oceans puede referirse a:
 «Oceans», canción del álbum Ten de Pearl Jam.
 Oceans, largometraje documental de naturaleza.
 Ocean's, operador de telecomunicaciones Oceans Network S.L. con sede central en La Coruña.